Martell puede hacer referencia a:

 Martell, un lugar designado por el censo en el estado de California (Estados Unidos);
 Martell, un pueblo en el estado de Wisconsin (Estados Unidos);
 Martell Webster, un baloncestista que milita en los Washington Wizards de la NBA;
 Pedro Martell, un navegante catalán;
 Raúl Sánchez Díaz Martell, un político mexicano;
 José Fontaner y Martell, un poeta español;
 los Martell, una familia nobiliaria ficticia de la saga Canción de hielo y fuego.
 Club Martell, equipo de ciclismo venezolano;